Csizmadia László (1934–2014) színész
 Csizmadia László (1947–) jogász, a Civil Összefogás Fórum szervezője
 Csizmadia László (1950–) agrármérnök, mezőgazdasági genetikus szakmérnök